Austria:
 Kleinebersdorf – gmina

Niemcy:
 Kleinebersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland